św. Edmund Męczennik (ok. 840-869/870) – król Anglii Wschodniej
 św. Edmund Rich (1175-1240) – arcybiskup Canterbury
 św. Edmund Campion (1540-1581) – angielski jezuita, męczennik
 św. Edmund Gennings (1567-1591) – angielski ksiądz, męczennik
 św. Edmund Arrowsmith (1585-1628) – angielski ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Edmund